

Cinema 
 The Secret of My Success – film del 1965 diretto da Andrew L. Stone
 Il segreto del mio successo (The Secret of My Success) – film del 1987 diretto da Herbert Ross

Musica 
 The Secret of My Success – singolo dei Night Ranger del 1987, dall'album Big Life